Relojes puede referirse a:
El nombre común de la planta Erodium botrys.
El nombre común de la planta Erodium ciconium.
El nombre común de la planta Erodium cicutarium.
El nombre común de la planta Erodium malacoides.
El nombre común de la planta Erodium moschatum.
El nombre común de la planta Geranium molle.
También es un elemento para ver la hora.